

Sources 
 Le tracé de la future  est issu du document publié par  ; ce lien est une archive.
 Géoportail (dont ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou  (dont ses vues ), pour divers points de détails.

LGV Interconnexion Est